Ziegenhorn steht für:
 Ziegenhorn (Plau am See), Wohnplatz von Plau am See, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Filme:

Personen:
 Christoph Anton von Ziegenhorn (1671–1743), deutscher Jurist und Hofgerichtsadvokat in Livland
 Christoph Georg von Ziegenhorn (1714–1783), deutscher Jurist